Едуард Швіцер (1874—1943) — швейцарський мовознавець, фахівець з класичної філології та порівняльного індоєвропейського мовознавства.
 Піус Швіцер (* 1962) — швейцарський вершник, олімпійський медаліст.